

Geografia
Sola – città del Gujarat, India
Sola – frazione di Fara Olivana con Sola in provincia di Bergamo, Italia
 Sola – comune della contea di Rogaland, Norvegia
 Soła – fiume della Polonia
Sola – città della provincia del Katanga, Repubblica Democratica del Congo
Sola – località di Vanuatu

Musica
Sola/Amiche – singolo di Viola Valentino del 1982
Sola – singolo di Marina Rei del 1995
Sola – singolo di Francesca Michielin del 2012
Sola – singolo di Nina Zilli del 2015
Sola – singolo di Becky G del 2016
 Sola – singolo di Anuel AA del 2017

Persone
Sola di Husen – monaco inglese, missionario in Germania e venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Enrique Sola – calciatore spagnolo
Fabio Sola – giocatore di curling italiano
Giovanni Sola – partigiano italiano
Luciano Sola – ex calciatore italiano
Miguel Ángel Sola – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
Orazio Sola – allenatore di calcio e calciatore italiano
Pascasio Sola – calciatore argentino

Altro
Sola – in romanesco, sinonimo di bufala
Sola – film di Grigorij Michajlovič Kozincev e Leonid Zacharovič Trauberg del 1931
Sola – regola del traversone, versione a perdere del tressette
Sola – serie manga ed anime
Sola (One) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Voyager